Little Joe steht für:

 Little Joe (Rakete), ein Typ suborbitaler Raketen
 Spitzname von Elektrolokomotiven der MILW-Klassen EF-4 und EP-4
 Little Joe (Sänger) (* 1940), US-amerikanischer Sänger
 Little Joe – Glück ist ein Geschäft, österreichischer Spielfilm (2019)